Пашково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Пашково — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Пашково — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Казахстан 
 Пашково — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1984 году.

Россия 
 Пашково — деревня в Жирятинском районе Брянской области
 Пашково — деревня в Почепском районе Брянской области
 Пашково — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Пашково — село в Яшкинском районе Кемеровской области.
Пашково — село в Петуховском районе Курганской области.
 Пашково — село в Усманском районе Липецкой области.
 Пашково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Пашково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Пашково — посёлок в Заметчинском районе Пензенской области.
 Пашково — деревня в Карагайском сельском поселении Карагайского района Пермского края.
 Пашково — деревня в Менделеевском сельском поселении Карагайского района Пермского края.
 Пашково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Пашково — деревня в Локнянской волости Локнянского района Псковской области.
 Пашково — деревня в Самолуковской волости Локнянского района Псковской области.
 Пашково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Пашково — деревня в Береснёвском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области, упразднено в 2010 г.
 Пашково — деревня в Добринском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области.
 Пашково — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Пашково — деревня в Заоскском районе Тульской области.
 Пашково — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Пашково — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Пашково — деревня в муниципальном образовании город Новомосковск Тульской области.
 Пашково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Украина 
 Пашково — село в Барвенковском районе Харьковской области.

См. также 
 Новое Пашково
 Старое Пашково